Neschdanowa (; ) steht für:

 die russische Opernsängerin  Antonina Wassiljewna Neschdanowa
 den nach der Opernsängerin benannten Asteroiden (4361) Nezhdanova